Holme Olstrup (plaats), plaats in Denemarken
 Holme Olstrup (parochie), parochie in Denemarken